Meertaligheid, het spreken van meer dan één taal
 Tweetaligheid (bestuur), tweetaligheid binnen een organisatie of gebied
 Tweetalig onderwijs, tweetaligheid binnen het onderwijs
 Dubbeltaligheid in een geschrift of opschrift
 Meertalige naamgeving, meertaligheid (meestal tweetaligheid) in namen en afkortingen